Селедцов — русская фамилия. Известные носители:

 Селедцов, Иван Федосеевич (1914—1942) — Герой Советского Союза.
 Селедцов, Олег Валерьевич (род. 1967) — российский писатель и поэт.

Селедцова 
 Селедцова, Евгения Дмитриевна (род. 1987) — российская биатлонистка.